In a Silent Way é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de 1969
Álbuns de Miles Davis